Kompetenční rámec absolventa učitelství definuje soubor očekávaných znalostí, dovedností a postojů, které by měl být absolvent učitelství schopen demonstrovat během svého profesního života. Kompetenční rámec popisuje, co by měl být absolvent schopen dělat a co by měl vědět, aby byl úspěšným a dobrým učitelem. 

Zásadním obdobím, ve kterém má budoucí učitel rozvinout své profesní kompetence, je pregraduální příprava učitelů během vysokoškolského studia. V mnoha státech OECD je proto státem skrze kompetenční rámce či standardy vymezeno, co společnost od fakult připravujících učitele očekává. Většinou se vztahují ke kompetencím učitelů, kteří již svou profesi vykonávají, ale jsou využívány i pro účely přípravy učitelů, případně existují specifické kompetenční rámce pro úroveň absolventa, například v Austrálii. Smyslem kompetenčních rámců či standardů je proto zastřešit vizi pro kvalitu přípravy učitelů, ke které se jednotliví aktéři ve vzdělávacím systému mohou společně vztahovat.

Kompetenční rámec absolventa učitelství v ČR 
V ČR doposud kompetenční rámec absolventa učitelství chyběl. Obecné cíle přípravy učitelů jsou dány zákonným ukotvením výkonu tohoto povolání. Na národní úrovni ale zatím neexistoval jasný popis kompetencí, jimiž by měl být vybaven absolvent studijního programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.

Ve Strategii vzdělávací politiky ČR 2030+ je předpokládán vznik „kompetenčního profilu učitele, jenž popíše profesní předpoklady a kompetence (znalosti, dovednosti, postoje) učitele, který je schopen zvládat zátěž profese, aplikovat moderní formy výuky a reagovat na měnící se potřeby heterogenní populace dětí, žáků a studentů. Kompetenční profil je nástrojem pro autoevaluaci, dosahování, udržování a zvyšování kvality.“ 

Kompetenční profil učitele by měl reflektovat všechny fáze profesní dráhy učitele od výběru studenta učitelství přes studium po začátek v profesi až po další vzdělávání pedagogických pracovníků v průběhu jejich kariéry. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v březnu 2023 představilo k veřejnému připomínkování kompetenční rámec absolventa učitelství v ČR. Ten se zaměřuje primárně na úroveň profesní přípravy učitelů během vysokoškolského studia a má sloužit ke zkvalitňování přípravy učitelů na fakultách připravujících učitele a vztahuje se na všechny cesty vedoucí ke kvalifikaci učitele. Není tedy obecným kompetenčním profilem učitele, ale pouze profilem absolventa učitelství.

Oblasti kompetencí absolventa učitelství 
Předložený Kompetenční rámec absolventa učitelství je rozdělen do pěti oblastí kompetencí. Jedná se o profesní kompetence učitele, které jsou rozvíjené zejména v rámci učitelské propedeutiky, obecné a oborové didaktiky, psychologie a pedagogiky a jejich ukotvení ve zkušenosti studentů učitelství se odehrává zejména v průběhu pedagogických praxí. Rámec nepokrývá další zásadní kompetence, např. jazykové a komunikační kompetence, digitální kompetence, pracovní kompetence, interpersonální kompetence a další. Tento kompetenční rámec zatím nevymezuje ani úroveň oborových znalostí či kompetencí, jimiž by měl absolvent učitelství disponovat. Dopracování oblasti oborových kompetencí má být předmětem další spolupráce MŠMT a fakult připravujících učitele. Proto také rámec nese podtitul „Společné profesní kompetence“.

Oblasti kompetenčního rámce absolventa učitelství předložené MŠMT v březnu 2023 jsou:

 Oblast 1 – Plánování, vedení a reflexe výuky
 Oblast 2 – Prostředí pro učení
 Oblast 3 – Zpětná vazba a hodnocení
 Oblast 4 – Profesní spolupráce
 Oblast 5 – Sebepojetí a profesní rozvoj učitele

Kompetence absolventa učitelství 
V rámci výše uvedených 5 oblastí Kompetenční rámec absolventa učitelství definuje 14 kompetencí:

 Plánování, vedení a reflexe výuky
 Nastavuje cíle výuky a vede k nastavování vlastních cílů také žáky.
 Plánuje výuku tak, aby umožňovala každému žákovi aktivně se zapojit a dosahovat stanovených cílů.
 Podporuje u žáků zvídavost a motivaci k učení.
 V průběhu výuky zjišťuje míru porozumění žáků a reaguje na jejich potřeby.
 Reflektuje výuku a vyhodnocuje dosahování stanovených cílů.
 Prostředí pro učení
 Vytváří bezpečné prostředí pro učení.
 Vede žáky k chování podporujícímu učení a ke spolupráci.
 Zajišťuje vhodné prostorové uspořádání a podmínky pro učení.
 Zpětná vazba a hodnocení
 Hodnotí na základě kritérií a vede k tomu žáky.
 Poskytuje a přijímá zpětnou vazbu a vede k tomu žáky.
 Vede žáky k reflexi jejich učení.
 Profesní spolupráce
 Spolupracuje s kolegy ve prospěch žáků a společného profesního růstu.
 Spolupracuje s rodiči a širší komunitou školy v zájmu žáků.
 Sebepojetí a profesní rozvoj učitele
 Systematicky pracuje na svém sebepojetí v roli učitele a na svém profesním rozvoji

Vize absolventa učitelství podle MŠMT 
Podle MŠMT lze kompetence v předloženém Rámci vyjádřit formou následující vize absolventa učitelství:

„Přejeme si absolventa učitelství, který do hloubky rozumí vyučovanému oboru, umí se v něm dále rozvíjet a v co nejvyšší možné míře dokáže:
 poznávat žáky a jejich vzdělávací potřeby a nastavovat s ohledem na ně cíle výuky;
 vést výuku tak, aby umožňovala každému žákovi maximálně rozvíjet jeho klíčové kompetence a gramotnosti;
 podporovat u žáků motivaci k učení a reagovat na jejich potřeby;
 vytvářet bezpečné prostředí pro učení a vést žáky k chování podporujícímu učení a ke spolupráci;
 hodnotit formativně, to zejména znamená poskytovat a přijímat zpětnou vazbu na základě kritérií a vést k tomu také žáky;
 spolupracovat s kolegy na výuce a podpoře konkrétních žáků a komunikovat s rodiči v zájmu žáků;
 reflektovat svou výuku na základě důkazů o učení žáků;
 s oporou o reflexi výuky utvářet své sebepojetí v roli učitele a řídit svůj další profesní rozvoj.“

Reference 

Pedagogika